Henrique Brandon, 1.º Conde de Lincoln
 Henrique Brandon, 2.º Duque de Suffolk

Desambiguação